Mugil curema, een zout- en brakwatervis, op de Nederlandse Antillen harder genoemd
 Harders, verzamelnaam voor een groep van zout- en brakwatervissen
 Harder (schip, 1977), een onderhoudsboot van Rijkswaterstaat 
 Harder (type reddingboot KNRM)
 Thermoharder, een type polymeer
 Harder (Jax Jones & Bebe Rexha), een dancenummer van Jax Jones en Bebe Rexha.

Personen:
 Quirinus Harder (1801-1880), een Nederlands architect